Aqua je latinské označení pro vodu, případně další tekutiny. Může znamenat:

 Aqua – dánsko-norská hudební skupina
 aqua (barva) – barva (modrý odstín)
 Aqua (Chicago) – mrakodrap v Chicagu
 Aqua (počítačové rozhraní) – název počítačového rozhraní v systému macOS společnosti Apple

chemie
 Aqua dissolutiva – kyselina dusičná
 Aqua fortis – kyselina dusičná
 Aqua purificata – voda čištěná (obvykle demineralizovaná nebo destilovaná), nemusí být sterilní
 Aqua regia – lučavka královská
 Aqua Tofana – jed, který v 17. století vyvinula a prodávala Giulia Tofana
 Aqua vitrioli – kyselina sírová